Il toponimo Palé può riferirsi a diverse località:

Palé, comune della Guinea nella prefettura di Nzérékoré
Palé, comune dell'Ungheria nella provincia di Baranya